Молчаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Молчаново — село в Мазановском районе Амурской области.
 Молчаново — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Молчаново — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Молчаново — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Молчаново — деревня в Ельниковском районе Мордовии.
 Молчаново — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Молчаново — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Молчаново — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Молчаново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Молчаново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Молчаново — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Молчаново — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Молчаново — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Молчаново — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Молчаново — село в Молчановском районе Томской области.
 Молчаново — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Молчаново — посёлок в Каменском районе Тульской области.
 Молчаново — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Молчаново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина
 Молчаново — село в Лозовский район Харьковской области, ликвидировано в 1988 году.